Tirana est un nom notamment porté par :

Toponyme 
 Tirana, capitale de l'Albanie.
 Voir aussi :
 District de Tirana
 Préfecture de Tirana

Hydronyme 
 Tirana, rivière d'Albanie arrosant la ville de Tirana.

Voir aussi 
 Deux toiles de Goya :
 La Tirana (Goya, 1792) ;
 La Tirana (Goya, 1794) ;
 Tirana, année zéro, comédie de Fatmir Koçi, sortie en 2001.